Марија Ана Шпанска (18. август 1606 - 13. мај 1646) је била царица Светог римског царства, краљица Немачке, Чешке, Угарске, Хрватске и Славоније, надвојвоткиња Аустрије, и војвоткиња Тешина.

Биографија 
Рођена је у Ел Ескоријалу као аустријска надвојвоткиња и кастиљско-арагонска и португалска владарка. Родитељи су јој били Филип ΙΙΙ, краљ Кастиље, и Маргарета од Аустро-Штајерске, а старија брат и сестра Филип ΙV, краљ Кастиље, и Ана Кастиљска. 

Двадесетих година 17. века, Џејмс I Стјуарт, краљ Енглеске, желео је свог сина Карла оженити Маријом Аном. Карло је чак допутовао до Мадрида како би је упознао. До брака није дошло јер се Марија Ана није желела удати за протестанта, а Карло није желео испоштовати захтеве њеног оца, односно преобрати се на римокатоличанство. 

Дана 20. фебруара 1631. године удала се за свог првог рођака, будућег цара Фердинанда ΙΙΙ. Марија Ана је била активна у политици, саветовала мужа и управљала његовим земљама као регент када је то било потребно. 

Имали су шесторо деце, од којих су детињство преживели Фердинанд ΙV, краљ Угарске, Маријана Аустријска и Леополд Ι, цар Светог римског царства. Два сина, Филип Август (1637) и Максимилијан Томаш (1638), умрли су у детињству. Цар и царица су се за вријемеТридесетогодишњег рата нагло преселили у Линц, где је царица умрла током трудноће. Њено последње дете, надвојвоткиња Марија, рођена је царски резом, али је умрла исте године.

Породично стабло

Види још 
 Царице Светог римског царства

Извори 

 Чланак у Енциклопедији Британици о Фердинанду

Рођени 1606.
Умрли 1646.
Царице Светог римског царства
Династија Хабзбург
Добитници Златне руже